5-й чемпионат Франции прошёл в Шамони с 4 по 14 сентября 1927 года.

В соревновании участвовали 9 шахматистов. Турнир закончился победой А. Шерона, уступившего соперникам только 2 ничьи. Серебряным призером стал М. Поликье, отставший от победителя на 1 очко. Бронзу завоевал А. Фабр. Неудачно выступили входившие в число сильнейших шахматистов страны М. Дюшан и Ж. Рено.

Таблица

Литература 

 Шахматы. — 1927. — № 10. — С. 220.

Ссылки 
 Chamonix 1927 — 5ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
1927 год в шахматах